Gunnar Sköld kan avse:

Gunnar Sköld (friidrottare)
Gunnar Sköld (tidningsman)
Gunnar Sköld (tävlingscyklist)